Шардома (от , лосиная) — река в России, протекает по Пудожскому району Карелии. Устье реки находится в 20 км от устья Жилая Тамбиц по правому берегу. Длина реки составляет 15 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Бассейн Онежского озера без рр. Шуя, Суна, Водла и Вытегра, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100612102000016034.

Примечания 

Бассейн Жилой Тамбицы
Реки Пудожского района